Sambalpur ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Sambalpur
 ein Distrikt in Indien, siehe Sambalpur (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat in Indien, siehe Sambalpur (Staat)